Kanthak ist der Familienname folgender Personen:

 Anikó Kanthak (* 1979), deutsche Pop-, Soul- und Jazzsängerin sowie Songwriterin
 Kai Kanthak (* 1955), deutscher Jazzmusiker und Fotograf
 Uwe Kanthak (* 1962), deutscher Künstlermanager (u. a. von Helene Fischer)